Игры в группе D на Чемпионате Мира 2010 года состоятся с 13 по 23 июня 2010 года. Группа состоит из сборных Германии, Австралии, Сербии и Ганы.
В последнем Рейтинге сборных ФИФА Германия была на 6 месте, Сербия на 19, Австралия на 21 и Гана на 37-м месте.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе C, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем группы C.

Самой успешной командой данной группы является сборная Германии, которая выиграла 3 Чемпионата(1954, 1974 и 1990), 4 раза занимала 2-е место(1966, 1982, 1986 и 2002). Австралия участвовала 2 раза, Гана 1 раз, но ни одна из этих команд не проходила дальше 1/8 финала. Сербия впервые принимает участие в чемпионате мира в качестве сборной независимого государства; ранее сербские футболисты выступали в составе Югославии и Сербии и Черногории, которые в общей сложности участвовали в 10 чемпионатах мира; лучшим результатом является 1/2 финала сборной Югославии в 1930 и 4 место в 1962. ФИФА официально считает Сербию преемником этих сборных.

Время указано местное (UTC+2)

Сербия — Гана

Германия — Австралия

Германия — Сербия

Гана — Австралия

Гана — Германия

Австралия — Сербия

Примечания 

Г